
Wave (onda in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
Wave Rock – formazione di roccia naturale, sita in Australia

Informatica 
Google Wave – applicazione web disponibile dal 2009 al 2012
WAV – formato di codifica di file audio

Musica 
Wave – album di Antônio Carlos Jobim del 1967
Wave – album di Patti Smith del 1979
Wave – album di Yuki del 2006
Wave – gruppo musicale canadese

Persone 
Rod Wave (pseudonimo di Rodarius Marcell Green) – rapper, cantante e cantautore statunitense

Pagine correlate 
 The Wave

Altri progetti